Thornberry ist der Familienname folgender Personen:

 Emily Thornberry (* 1960), britische Politikerin
 Homer Thornberry (1909–1995), US-amerikanischer Politiker 
 Mac Thornberry (* 1958), US-amerikanischer Politiker
 Terence P. Thornberry, US-amerikanischer Soziologe und Kriminologe

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Thornberry (Texas)